Het tennistoernooi US Open werd in 1997 bij de vrouwen voor de 111e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaanse Venus Williams met 6-0 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Hingis (winnares)
  Monica Seles (kwartfinale)
  Jana Novotná (kwartfinale)
  Iva Majoli (tweede ronde)
  Amanda Coetzer (vierde ronde)
  Lindsay Davenport (halve finale)
  Conchita Martínez (derde ronde)
  Anke Huber (derde ronde)

  Mary Pierce (vierde ronde)
  Arantxa Sánchez Vicario (kwartfinale)
  Irina Spîrlea (halve finale)
  Mary Joe Fernandez (vierde ronde)
  Brenda Schultz-McCarthy (tweede ronde)
  Barbara Paulus (eerste ronde)
  Ruxandra Dragomir (eerste ronde)
  Kimberly Po (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1997